Harriet (voornaam), een vrouwelijke voornaam
Harriet (schildpad), een Galapagosreuzenschildpad
Harriet (film), een Amerikaanse film uit 2019